Бальфугона-да-Ріпульєс (Catalan pronunciation: [ˌbaʎfuˈɣonə]) — село в Іспанії, у складі автономної спільноти Каталонія, у провінції Жирона.

Примітки

Посилання 
 Сторінки державних даних (in Catalan)

Ріпульєс